Влодзи́меж Цимоше́вич (; 13 сентября 1950, Варшава) — польский государственный и политический деятель.

Во времена Польской Народной Республики являлся председателем Объединения польских студентов в Варшавском университете и членом ПОРП. После упразднения ПНР не вступил в созданную в 1990 году партию «Социал-демократия Республики Польши», но в 1999 году стал членом Союза демократических левых сил.

В 1993—1995 заместитель премьер-министра, министр юстиции и генеральный прокурор.

Премьер-министр Польши в 1996—1997 годах. Был министром иностранных дел в правительстве Лешека Миллера (2001—2004), а затем в правительстве Марека Бельки (2004—2005). Маршал (председатель) Сейма Польши (2005) и один из кандидатов на пост президента в 1990 (в первом туре получил 9,21 % и занял 4 место) и 2005 (отказался).

В октябре 2007 года был избран в Сенат как единственный беспартийный кандидат.

В 2019 избран депутатом Европарламента.

Награды 
 Памятный знак за личный вклад в развитие трансатлантических отношений Литвы и по случаю приглашения Литовской Республики в НАТО (12 февраля 2003 года, Литва).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора Влодзимежа Цимошевича

Премьер-министры Польши
Вице-премьеры Польши
Министры иностранных дел Польши
Маршалы Сейма
Кандидаты в президенты Польши (1990)
Кандидаты в президенты Польши (2005)
Члены Польской объединённой рабочей партии
Члены Союза демократических левых сил
Стипендиаты Фулбрайта
Выпускники Варшавского университета
Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Белостокского университета
Преподаватели Варшавского университета
Депутаты Европарламента от Польши
Депутаты Европарламента (2019—2024)